Assmann nebo Aßmann může znamenat:

 příjmení
 Johann Christoph Assmann (* 1936) – německý egyptolog
 Jan Nepomuk Assmann (1956–2013) – český historik umění, muzejní kurátor a publicista
 Julius Carl Friedrich Aßmann (1827–1886) – německý hodinář a majitel továrny na hodinky, spolutvůrce kotvového kroku hodinek v Glashütte

 šlechtický predikát
 Assmann von Assmannsvilla – německá šlechtická rodina z horního Porýní-Vestfálska